Kukulje je lahko:
 Kukulje, Bosna in Hercegovina
 Kukulje, Črna gora